Йожеф Тунчик (; ) — венгерский дзюдоист, 5-кратный чемпион Венгрии, чемпион и призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Карьера 
Выступал в лёгкой (до 63 кг), а после изменений в системе весов, полулёгкой (до 65 кг) весовых категориях. Чемпион Венгрии 1972—1975 и 1977 годов. Победитель и призёр международных турниров. Чемпион (1976) и бронзовый призёр чемпионатов Европы.

На Олимпиаде в Монреале Тунчик выступал в лёгком весе. Он последовательно победил мексиканца , югослава , монгола , но проиграл кубинцу Эктору Родригесу. В утешительной схватке венгр победил поляка  и завоевал бронзовую медаль Олимпиады.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Венгрии по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года